Роберт Льюис Дресслер (, 1927) — американский ботаник.

Биография 
Роберт Льюис Дресслер родился в 1927 году.

В 1951 году Дресслер получил степень бакалавра в Университете Южной Калифорнии. В 1957 году он получил степень доктора философии в Гарвардском университете. Роберт Льюис Дресслер внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов семенных растений.

Научная деятельность 
Роберт Льюис Дресслер специализируется на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 1996. The Encyclia pygmaea complex, with a new Central American species,  Encyclia racemifera. Lindleyana 11: 37–40.
 1993. Field Guide to the Orchids of Costa Rica & Panama. Cornell University Press.
 1990. Acrorchis, a new genus from the mountains of Panama & Costa Rica. Orquidea (Mex.) 12: 11–17.
 1984. Palmorchis en Panama, una nueva especie donde menos se le esperaba. Orquidea (Mex.) 9: 213–230.
 1983. Classification of the orchids and their probable origin. Telopea 2: 413–424.
 1981. The Orchids: Natural History & Classification. Harvard University Press.
 1979. Salpistele, un género nuevo de las Pleurothallidinae. Orquideologia 14: 3–17.

Почести 
Род растений Dressleria Dodson был назван в его честь.

В его честь были также названы следующие виды растений:

 Dracontium dressleri Croat
 Philodendron dressleri G.S.Bunting
 Spathiphyllum dressleri Croat & F.Cardona
 Marsdenia dressleri Spellman
 Sciadocephala dressleri R.M.King & H.Rob.
 Begonia dressleri Burt-Utley
 Parmentiera dressleri A.H.Gentry
 Tillandsia dressleri L.B.Sm.
 Werauhia dressleri (Rauh) J.R.Grant
 Macrolobium dressleri R.S.Cowan
 Lobelia dressleri Wilbur
 Plowmanianthus dressleri Faden & C.R.Hardy
 Cyclanthera dressleri Wunderlin
 Doliocarpus dressleri Aymard
 Tectaria dressleri A.Rojas
 Euphorbia dressleri V.W.Steinm.
 Herissantia dressleri Fryxell
 Calathea dressleri H.Kenn.</small>
 Marcgravia dressleri Gir.-Cañas</small>
 Ardisia dressleri Pipoly & Ricketson</small>
 Campylocentrum dressleri H.Dietr. & M.A.Díaz</small>
 Coccineorchis dressleri Szlach., Rutk. & Mytnik
 Dichaea dressleri Folsom
 Epidendrum dressleri Hágsater
 Gongora dressleri Jenny
 Triaristellina dressleri (Luer) Rauschert
 Vanilla dressleri Soto Arenas
 Arberella dressleri Soderstr. & C.E.Calderón
 Psychotria dressleri (Dwyer) C.W.Ham.
 Zamia dressleri D.W.Stev.
 Renealmia dressleri Maas

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники США